Жорж Мейер (, наст. имя и фам.  Жозеф-Луи Мундвиллер, , 10 апреля 1886, Мюлуз, Эльзас — 9 июля 1967, Энгьен-ле-Бэн, Франция) — французский кинооператор, работавший в России, один из пионеров российского кинематографа.

Работа в России 
Когда придворный кинооператор Романовых Болеслав Матушевский уехал в Варшаву, оказалось, что придворные фотографы плохо владеют техникой киносъёмки. Так как при дворе говорили только по-немецки,  стали искать немецкого инструктора. Мундвиллер был эльзасец. Его и пригласили в качестве немца ко двору.

С 1907 по 1914 гг. под псевдонимом Жорж Мейер работал в России — сначала помощником придворного кинооператора, затем в российском отделении фирмы «Братья Пате», а позже в торговом доме П. Тиман и Ф. Рейнгардт.

Он снимал царскую хронику, снял полуигровой фильм «Донские казаки». Работал над серией видовых картин под общим названием «Живописная Россия». Ему также принадлежат съемки Льва Толстого (1909—1910).

За время работы в игровом кинематографе в России с осени 1909 года снял около 70 фильмов.

Оказал большое влияние на развитие российской кинооператорской школы.

В 1914 году с началом Первой мировой войны был выслан из России и под своей настоящей фамилией продолжил работу в качестве кинооператора во Франции.

Фильмография

1907-09 
 1907 — Донские казаки (фильм, 1907)
 1908 — Москва в снежном убранстве
 1908 — Антошка первый раз в Варшаве
 1909 — Ухарь-купец
 1909 — Украинская легенда
 1909 — Вий

1910 
 1910 — Поединок (фильм, 1910)
 1910 — Пётр Великий
 1910 — Марфа-посадница (фильм)
 1910 — Мара (фильм)
 1910 — Лейтенант Ергунов (фильм)
 1910 — Лехаим — сценарист (автор идеи) и оператор
 1910 — Княжна Тараканова (фильм)
 1910 — Анна Каренина (фильм, 1910)

1911 
 1911 — Сказка о рыбаке и рыбке (фильм, 1911)
 1911 — С плахи под венец
 1911 — Роман с контрабасом
 1911 — В дни гетманов

1912 
 1912 — Уход великого старца
 1912 — Тайна дома номер пять
 1912 — Лишённый солнца
 1912 — Жених (фильм, 1912)
 1912 — 1812 год (фильм)

1913 
 1913 — Любовь японки
 1913 — Гайда, тройка
 1913 — Ключи счастья

Примечания

Литература

Ссылки 
 http://mediateka.km.ru/cinema_2001/encyclop.asp?TopicNumber=22359

Персоналии по алфавиту
Кинооператоры России